

Ссылки 
 Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkai: kokios jų profesijos ir kaip susiklostė jų likimai?